Saint-Lin est une commune française du département des Deux-Sèvres.
Saint-Lin–Laurentides est une municipalité canadienne.

Elles tirent leur nom de Saint Lin,  pape de l’Église catholique selon la tradition.